Haderslev Vandtårn kan henvise til flere artikler.

Det Hvide Vandtårn (Haderslev)
Det røde vandtårn (Haderslev)
Langkær Vandtårn